

Letteratura 
 I tre moschettieri – romanzo di Alexandre Dumas (padre) del 1844

Cinema 
 I tre moschettieri – film del 1909 diretto da Mario Caserini 
 I tre moschettieri – film del 1916 diretto da Charles Swickard 
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film del 1921 diretto da Fred Niblo
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film del 1935 diretto da Rowland V. Lee 
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film del 1948 diretto da George Sidney
 I tre moschettieri (Les trois mousquetaires: Première époque – Les ferrets de la reine) – film del 1961 diretto da Bernard Borderie
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film del 1973 diretto da Richard Lester
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film d'animazione del 1986 diretto da Geoff Collins
 I tre moschettieri (The three Musketeers) – film del 1993 diretto da Stephen Herek
 Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri (Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers) – film d'animazione del 2004 diretto da Donovan Cook
 I tre moschettieri – film del 2011 diretto da Paul W.S. Anderson
 I tre moschettieri - D'Artagnan (Les trois mousquetaires: D'Artagnan) - film del 2023 diretto da Martin Bourboulon

Televisione 
 I tre moschettieri - Lo sceneggiato - miniserie televisiva del 1976 diretta da Sandro Sequi
 I tre moschettieri – miniserie televisiva del 1991 diretta da Beppe Recchia

Altro 
 Tre Moschettieri –  soprannome dato ai tre giudici liberali della Corte suprema degli Stati Uniti d'America Brandeis, Cardozo e Stone negli anni '30
 I Tre Moschettieri – pseudonimo utilizzato dal gruppo musicale Oliver Onions per incidere la sigla dell'anime D'Artacan e i tre moschettieri
 I tre moschettieri – spettacolo di rivista presentato dalla Compagnia Molinari nella stagione 1930-1931